Aszó két romániai település neve, valamint egy szintén romániai pataké:
Aszó (Kolozs megye)
Aszó (Bákó megye)
Aszó-patak, Neamţ megye területén található.

Aszo
 Aszo (vulkán), tűzhányó Japánban